Le Grand Prix moto de Thaïlande 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018. 

Cette  du Grand Prix moto de Thaïlande s'est déroulée du 5 au  sur le circuit international de Buriram.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

Notes et références 

2018
Sport en Thaïlande en 2018
Sport en octobre 2018
Thailande